EPF ist die Abkürzung für:

 Eclipse Process Framework, ein Open-Source-Projekt, das einen standardisierten Entwicklungsprozess zur Verfügung stellen will 
 Early Pregnancy Factor, ein Protein bei Säugetieren, welches noch vor β-hCG als erster Nachweis einer Schwangerschaft gilt, da es bereits kurz nach der Befruchtung nachweisbar ist 
 EPF - École d'ingénieurs
 École polytechnique fédérale de Lausanne
 Ensuring Positive Futures, ein britisches Beschäftigungsprogramm für HIV-positive Personen
 Exophthalmus produzierender Faktor, eine historische Bezeichnung für ein Extrakt aus Gehirnanhängsdrüsen von Tieren
 Enhanced Perceptual Functioning, „überfunktionierende“ Wahrnehmung bei autistischen Personen
 Erste Private Fernsehgesellschaft startete 1984 im Zuge des Kabelpilotprojektes in Ludwigshafen am Rhein
 European Passengers’ Federation, Dachverband europäischer Fahrgastvereinigungen und Verkehrsclubs
 Europäische Psychoanalytische Föderation, Zusammenschluss der europäischen psychoanalytischen Gesellschaften
 European Panel Federation, ein Industrieverband, der seit 1. Januar 1999 die Interessen von Teilen der Europäischen Holzwerkstoffindustrie, insbesondere Hersteller von Spanplatten, Faserplatten und OSB (oriented strand boards) vertritt

EPF